Pohan může být:

 člověk vyznávající pohanství, v současnosti zjednodušené též člověk vyznávající novopohanství
 někdy také nesprávné nebo nepřesné označení pro osobu bez náboženského vyznání – člověka nevěřícího v Boha, ateistu

příjmení osob
 Jan Pohan (1930–2015) – český herec
 Jan Pohan (cyklista) (* 1988) – český sportovec, cyklokrosař

Související články 
 Pohanka

Rozcestníky - příjmení